+39 – prefisso telefonico internazionale dell'Italia
 +39 Challenge – team velico italiano